Пхалура — индоевропейский язык, относящийся к дардской ветви, на котором говорят около 10 000 человек в долинах Ашрет и Биори, а также в селе Пури в долине Шиши, а также часть населения в поселке Калкатак, в округе Читрал в провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана. На 1990 год —  носителей языка, на 2010 — .

Фонология

Гласные 

В следующей таблице изображены гласные данного языка.

Согласные 
Согласные Пхалуры показаны в таблице ниже.

Письменность 
Используется письменность на арабской графической основе:

Примечания

Литература 

 
 Decker, Kendall D. (1992) Languages of Chitral ISBN 969-8023-15-1 http://www.ethnologue.com/show_work.asp?id=32850
 
 
 Liljegren, Henrik (2009) The Dangari Tongue of Choke and Machoke: Tracing the proto-language of Shina enclaves in the Hindu Kush. Acta Orientalia, 70, pp 7-62
 Liljegren, Henrik (2010) Where have all the verbs gone? On verb stretching and semi-words in Indo-Aryan Palula. Himalayan Linguistics, 9, pp 51-79, https://web.archive.org/web/20120315074912/http://www.linguistics.ucsb.edu/HimalayanLinguistics/articles/2010/PDF/HLJ0901C.pdf
 
 Liljegren, Henrik & Naseem Haider (2011). Palula Vocabulary. FLI Language and Culture Series vol. 7. Islamabad: Forum for Language Initiatives. ISBN 978-969-9437-07-6.
 Liljegren, Henrik (2016). A grammar of Palula. (Studies in Diversity Linguistics 8). Berlin: Language Science Press. http://langsci-press.org/catalog/book/82. Open Access.
 Morgenstierne, Georg (1926) Report on a Linguistic Mission to Afghanistan. Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie C I-2. Oslo. ISBN 0-923891-09-9
 Morgenstierne, Georg (1941) Notes on Phalura: An unknown Dardic language of Chitral. Oslo: J. Dybwad.
 Strand, Richard F. (2001) The tongues of Peristân. Appendix 1, pp 251—257 in Gates of Peristan: History, Religion and Society in the Hindu Kush, Reports and memoirs, edited by Alberto M Cacopardo and Augusto S Cacopardo. Rome: IsIAO.
 The Languages Of Pakistan, Badshah Munir Bukhari. London

Дардские языки
Языки Пакистана